

Донське — село, Жаркаїнський район, Акмолинська область
 Донське — село, Уланський район, Східноказахстанська область

Донське — село, Біляєвський район, Оренбурзька область
 Донське — село, Сакмарський район, Оренбурзька область
 Донське — село, Червоногвардійський район, Оренбурзька область

Донське — селище міського типу, Донецька область, Волноваський район
 Донське — село, Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Донське — село, Одеська область, Березівський район